Перева́л:

 Перевал — понижение в гребне горного хребта или массива. Служат местами наиболее лёгкого и удобного перехода из одной горной долины в другую.
 Перевал — та часть речного русла, где фарватер смещается от одного берега к другому.

Топоним 
 Перевал — гора на Среднем Урале.
 Перевал — малое озеро в Якутии.
 Перевал — карьер по добыче мраморного сырья в Слюдянском районе Иркутской области.
 Перевал — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Перевал — посёлок в Ленинском районе Тульской области.
 Перевал — разъезд (тип населённого пункта) в Могойтуйском районе Забайкальского края.
 Перевал — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги; закрыта в 1994 году.

Другое 
 «Перевал» — литературная группа при журнале «Красная новь».
 «Перевал» — альбом российской фолк-группы «Мельница» 2005 года.
 «Перевал» — советский мультфильм, экранизация первой части повести Кира Булычёва «Посёлок».
 «Перевал» — повесть Виктора Астафьева 1958 года.
 «Перевал» — советский фильм 1961 года.
 «» — немецкий сериал 2018 года.

См. также 
 Метод перевала
 Перевалов
 Перевалы

Примечания